John de Mol (1912-1970), Nederlands accordeonist, zanger en orkestleider
 John de Mol (1931-2013), Nederlands zanger en muziekondernemer, zoon van de accordeonist
 John de Mol jr. (1955), Nederlands mediaondernemer en televisieproducent, zoon van de zanger en muziekondernemer
 Johnny de Mol (1979), Nederlands acteur, diskjockey en ondernemer, zoon van de mediamagnaat